Hospital de Santa Maria, é um hospital lisboeta, o maior em Portugal, sede da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
 Hospital de São Marcos, é um hospital bracarense
 HSM Group, uma empresa internacional que fornece produtos e serviços para capacitação de executivos
 High School Musical, é um filme-musical adolescente da Disney Channel Original Movie

Desambiguações de siglas